Ruvarac ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitrije Ruvarac (1842–1931), Historiker und orthodoxer Seelsorger 
 Ilarion Ruvarac (1832–1905), Jurist, orthodoxer Theologe und Historiker